

Patronyme 

 Alain Badiou (1937), philosophe, romancier et dramaturge français, et fils de Raymond Badiou ;
 Franck Badiou (1967- ), ancien tireur sportif français et entraîneur de l'équipe de France de Biathlon ;
 Raymond Badiou (1905-1996), résistant français, ancien maire de Toulouse et père du philosophe Alain Badiou ;
 Jacques Joseph Émile Badiou de la Tronchère (1826-1888, sculpteur français)